PHQ steht für Patient Health Questionnaire, Gesundheitsfragebogen für Patienten – unter anderem:
 PHQ-2, Depressions-Kurztest
 PHQ-4, Depressions- und Ängstlichkeitskurztest
 PHQ-9, Depressionstest
 PHQ-15, Test für somatische Symptome
 PHQ-D, Test für psychische Störungen

phq steht für:
 Phana', eine der Lolo-Sprachen (ISO-639-3-Code)

Abkürzung